Luján kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Luján, kommun, Buenos Aires, 
 Luján (kommunhuvudort), Buenos Aires, 
 Luján de Cuyo (kommunhuvudort i Argentina), Mendoza, 
 Departamento de Luján, kommun, Mendoza, 
 Luján (ort), San Luis, 

Robotskapade Argentinaförgreningar